Pogonia (botanica) – genere di piante della famiglia delle Orchidaceae
Pogonia (città antica) – antica città dell'Acarnania
Pogonia – stemma del Granducato di Lituania